Windsor Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Windsor Historic District (Windsor, New Jersey), NRHP-ID 88001710
 Windsor Historic District (Windsor, North Carolina), NRHP-ID 86003146

Siehe auch:
 Windsor Village Historic District